Чанда Рубін і Сандрін Тестю були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Рубін вирішила зосередитись на змаганнях в одиночному розряді, а Тестю - відпочити після гри в плей-оф Світової групи Кубка Федерації.

Джанет Лі і Вінне Пракуся виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Кароліна Віс з рахунком 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Bank of the West Classic, парний розряд
Bank of the West Classic